Ярско́й — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.

Входит в состав Чернышковского городского поселения.

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области № 976-ОД от 22 декабря 2004 года хутор вошёл в состав Чернышковского городского поселения.

География 
Хутор расположен на правом берегу реки Чир, по которой проходит граница с Ростовской областью.

Население 

В 1980-е годы в Ярском проживали 120 человек. По данным 2002 года, на хуторе проживало 140 человек.

Инфраструктура 
В Ярском есть магазин, нет школы, нет медицинского учреждения.

Транспорт 
В 11 км к юго-западу от хутора расположена железнодорожная станция Чернышков.

В Ярском есть главная дорога с твёрдым покрытием (бетонные плиты).

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Чернышковского района